Плей-офф Национальной футбольной лиги сезона 2006 года завершился Супербоулом XLI, который прошёл в Майами 4 февраля 2007 года. Победителем стала команла «Индианаполис Колтс».

Посеянные команды

Сетка

Плей-офф Wild-Card

Плей-офф дивизионов

Финалы конференций

Супербоул XLI

Ссылки 
 Расписание игр плей-офф 

Плей-офф НФЛ
НФЛ в сезоне 2006